El nombre Aldehuela se corresponde en España con diferentes localidades:

 Aldehuela (Cáceres), pedanía de Pinofranqueado, en la provincia de Cáceres.
 La Aldehuela, en provincia de Ávila.
 Aldehuela de la Bóveda, en provincia de Salamanca.
 Aldehuela de Yeltes, en provincia de Salamanca.
 Aldehuela de Jerte, en provincia de Cáceres.
 Aldehuela (Torrecaballeros), localidad del municipio de Torrecaballeros en la provincia de Segovia.
 Aldehuela del Codonal, localidad del municipio de Sepúlveda en la provincia de Segovia.
 Aldehuelas o Aldehuelas de Sepúlveda, en provincia de Segovia.
 Aldehuela de Periañez, en la provincia de Soria.
 Las Aldehuelas, en la provincia de Soria.
 Aldehuela (Teruel), localidad del municipio de Teruel, en la provincia de Teruel.
 Aldehuela de Liestos, en la provincia de Zaragoza.
 La Aldehuela, en la provincia de Ávila.
 Castillo de Aldehuela, en el término municipal de Torredelcampo, provincia de Jaén.
 Aldehuela del Rincón , en la  provincia de Soria.